Серге́й Влади́мирович Пе́рец (28 сентября 1969, Кострома — 16 августа 2002, Чечня, (Россия) — командир моторизованного взвода Отряда милиции особого назначения ОВД города Череповец Вологодской области, капитан милиции. Погиб при выполнении боевой задачи. Герой Российской Федерации (8.11.2003, посмертно).

Подвиг 
16.08.2002, около 8.00 часов капитан милиции Перец С. В. в составе ОМОН, совместно с военнослужащими выдвинулся на помощь Омскому ОМОН, атакованному боевиками в н.п. Шалажи. Во время движения капитан милиции Перец С. В. находился впереди с правой стороны БТРа-80, который шел первым в колонне. При подъезде к окраине населенного пункта Сергей заметил передвижение группы боевиков и принял решение первым открыть огонь из автоматического оружия на поражение. Благодаря его решительным действиям удалось предотвратить прямое попадание выстрела гранатомета по БТР и тем самым избежать потерь среди личного состава. В ту же минуту колонна была обстреляна из гранатомета, подствольных гранатометов и автоматического оружия. Первый БТР-80 № 201 был отсечен шквальным огнём от остальной группы, завязался бой, который длился около трех часов, в результате чего капитан милиции Перец С. В. получил осколочные ранения.
Сергей сумел рассредоточить милиционеров по местности, занять наиболее выгодные позиции. Руководя личным составом ОМОН и военнослужащими 47 ПОН, продолжал вести прицельный огонь по группе боевиков, подавляя огневые точки противника. Увидев, что один из бойцов — прапорщик милиции Юрий Фролов — получил ранение в ногу, сумел подползти к нему, вытащить с поля боя и перенести в укрытие. Возвращаясь из укрытия, капитан милиции Перец С. В. попытался занять удобную позицию для ведения огня и в это время от снайперского выстрела получил смертельное ранение в голову, несовместимое с жизнью.

За смелые и решительные действия при исполнении служебного долга и боевых задач в ходе проведения контртеррористической операции в Чеченской республике в условиях, сопряжённых с реальным риском для жизни, проявленные при этом мужество и героизм, спасение и сохранение жизни сотрудников Указом Президента Российской Федерации № 1314 от 8 ноября 2003 года ему присвоено звание Герой Российской Федерации (посмертно).

Память 
Похоронен в Череповце на кладбище N 1. Занесён в Книгу памяти сотрудников органов внутренних дел Северо-Западного федерального округа, погибших при исполнении служебных обязанностей. Именем Героя в Череповце названа улица.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда»
 Орден Мужества
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами
 Медаль «За отвагу»
 Медаль «За отличие в охране общественного порядка»
 Медаль «За доблесть в службе» (МВД)

Примечания

Ссылки 
 

Погибшие в боях Второй чеченской войны
Похороненные в Череповце